Вітко́вський — польське прізвище. Відомі носії:

 Вітковський Август Віктор — (1854—1913) — польський фізик (фахівець з теорії газів), випускник та професор (від 1884) Львівської політехнічної школи, професор (від 1888) та ректор (1910—1911 рр.) Ягеллонського університету в Кракові.
 Вітковський Вадим Миколайович — український письменник.
 Вітковський Веслав — польський мовознавець, доктор філологічних наук.
 Вітковський Іван Матвійович — педагог, скрипаль, диригент, композитор, підприємець
 Вітковський Іван Петрович — радянський льотчик, педагог, Герой Радянського Союзу
 Вітковський Лев Іванович (1931—2008) — український живописець.
 Вітковський Олександр Савич (1886 — після 1945) — громадський діяч у Харбіні (Маньчжурія).
 Вітковський Станіслав (1866—1950) — польський класичний філолог, професор і ректор Львівського університету, перший польський дослідник папірусів, засновник польської папірології.
 Вітковський Степан — український та польський спортсмен-біатлоніст і футболіст, учасник Олімпійських ігор у Шамоні; перший львівський зимовий олімпієць.

Польські прізвища